Görtler ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Görtler (1909–1987), deutscher Mathematiker
 Lukas Görtler (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Nicolas Görtler (* 1990), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Goerttler